Ябеш:

 — ветхозаветный город в Галааде.
  — ветхозаветный персонаж, отец Шалума.

Примечания